Municipio de Bohemia puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bohemia (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ontonagon.
 Municipio de Bohemia (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Bohemia (condado de Saunders, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Saunders.